The Innocents – album degli Erasure del 1988
 The Innocents – album di Weyes Blood del 2014

Pagine correlate 

 The Innocents